Masha steht für:
 Masha (Jianyang) (麻沙镇) Großgemeinde des Stadtbezirks Jianyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Masha (Gewichtseinheit), eine indische Gewichtseinheit
 eine Variante des weiblichen Vornamens Mascha

Masha ist der Familienname folgender Personen:
 Lawrence Masha (* 1970), tansanischer Politiker, Rechtsanwalt und Wirtschaftsmanager
 Tumisho Masha (* 1975), südafrikanischer Schauspieler, Filmproduzent und Synchronsprecher